Regionalliga 1993/94 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1993/94
 Handball-Regionalliga West 1993/94